Konami GT (también conocido como Konami RF2 - Red Figther) es un videojuego de carreras para arcade lanzado por Konami en 1985 sobre su placa de arcade GX400.

Videojuegos de 1985
Videojuegos arcade
Videojuegos de carreras
Videojuegos de Konami